Le Tonnelier de Breteuil ist der Familienname folgender Personen:
 Achille Le Tonnelier de Breteuil (1781–1864), französischer Diplomat und Politiker
 Charles Louis Auguste Le Tonnelier de Breteuil (1689–1732), französischer Geistlicher, Erzbischof von Rennes
 Claude Le Tonnelier de Breteuil (1644–1698), französischer Geistlicher, Bischof von Boulogne
 François Victor Le Tonnelier de Breteuil (1686–1743), französischer Politiker
 Gabrielle-Émilie Le Tonnelier de Breteuil (1706–1749), französische Mathematikerin, Physikerin und Philosophin, siehe Émilie du Châtelet
 Henry Le Tonnelier de Breteuil (1848–1916), französischer Politiker

Siehe auch:
 Le Tonnelier (Oper), komischer Oper von François-Joseph Gossec